Ин, ИН или ин.:

  — столица древнего китайского царства Чу на территории современного Цзинчжоу.
 Ин — река в Еврейской автономной области.
 Ин — станция ДВЖД в посёлке Смидович Еврейской автономной области.
 Ин, Руди (род. 1998) — китайский профессиональный хоккеист.

Аббревиатуры
 Библейские книги:
 Ин — Евангелие от Иоанна
 1Ин — Первое послание Иоанна,
 2Ин — Второе послание Иоанна,
 3Ин — Третье послание Иоанна.
 ИН — имя нарицательное.
 Ин — инсулин.
 ИН — ингаляционный наркоз.
 ИН — индекс напряжения, характеристика сердечного цикла.
 ИН — индивидуальное наведение.
 ИН — индукционный нагреватель.
 ин. — иностранный
 ИН — Институт нефти.
 ИН — издание «Иллюстрированная неделя»

См. также 
 Инн
 Инское сельское поселение
 Иня